Rio Paraibinha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Paraibinha (periodiskt vattendrag), Paraíba, 
 Rio Paraibinha (vattendrag), Alagoas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar